Artilleriedenkmal steht für:

 Artilleriedenkmal in Koblenz, siehe Barbara-Denkmal (Koblenz)
 Artilleriedenkmal in Ingolstadt, siehe Luitpoldpark (Ingolstadt) #Mahn- und Gedenkstätte
 Artilleriedenkmal in Niedergörsdorf, siehe Liste der Baudenkmale in Niedergörsdorf #Niedergörsdorf